Фелипе Пардо:
 Фелипе Пардо (род. 1990) — колумбийский футболист, нападающий клуба «Толука» и сборной Колумбии.
 Фелипе Пардо (1806—1868) — перуанский поэт, драматург.